L'édition 2003 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Nikolay Davydenko remporte l'épreuve de simple, Jeff Coetzee et Chris Haggard celle de double.

Lauréats 
Nikolay Davydenko remporte le  de sa carrière en battant en finale Kristof Vliegen.

En double, les Sud-Africains Jeff Coetzee et Chris Haggard remportent leur  titre ensemble en battant en finale Max Mirnyi et Jeff Morrison. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

ATP 2003
Tennis masculin en 2003
Tennis en Australie en 2003
Sport en décembre 2002
Tennis en janvier 2003